Roaring Guns – film del 1927 diretto da Paul Hurst
Roaring Guns – film del 1944 diretto da Jean Negulesco
Roaring Guns – episodio del 2016 della serie tv Six Gun Theater